Эль-Хруб () — город на северо-востоке Алжира, на территории вилайета Константина. Административный центр .

Географическое положение 
Город находится в южной части вилайи, в горной местности Атласа, на высоте 596 метров над уровнем моря.
Эль-Хруб расположен на расстоянии приблизительно 330 километров к востоку от столицы страны, города Алжира.

Демография 
По данным переписи, на 2008 год население составляло 179 033 человека.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
В 3 километрах к западу от города расположен аэропорт .

Города-партнёры 
  Мюлуз, Франция (с 2000 года)

Примечания 

Города Алжира